Академический театр — почётное звание, которое в СССР давалось крупнейшим и старейшим театрам.

Звание было введено в 1919 году. Первыми театрами, получившими статус академического, были шесть старейших театров страны: Большой театр, Малый театр, Художественный театр, Александринский театр, Мариинский театр, Михайловский театр.

В 1920 году театры, получившие статус, были объединены в ассоциацию академических театров, которая существовала всего один год.

На рубеже 1920-х и 1930-х годов количество академических театров значительно увеличилось. Тогда получили почётные звания Театр имени Е. Б. Вахтангова, Украинский театр оперы и балета имени Шевченко (1926), Одесский национальный академический театр оперы и балета (1926), Украинский театр имени Ивана Франко (1940), Татарский театр имени Галиасгара Камала (1926), Узбекский театр имени Хамзы (1933), Башкирский государственный театр драмы (1935), Таджикский театр имени Лахути (1939), Украинский театр оперы и балета имени Лысенко (1934). В 1967 году звание присвоено ташкентскому Русскому драматическому театру им М. Горького.

После распада СССР

В России 

В 1996 году звание присвоено Краснодарскому академическому театру драмы, Казанскому Большому драматическому театру им. В.И.Качалова 

В 1998 году звание присвоено Государственному русскому драматическому театру города Якутск, Саратовскому ТЮЗ.

В других странах 

В 2004 году звание «академический» получил Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура. В 2006 году это почётное звание получили Харьковский театр музыкальной комедии и Одесский театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Примечания

Ссылки 

 
Театральная терминология